Иван Иванович Кулешов (, Владимирская область — , Минск) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Иван Иванович Кулешов родился 30 сентября 1928 года во Владимирской области. В 1960 году окончил вечернее отделение Белорусского политехнического института.

Начинал карьеру на Владимирском тракторном заводе.
В 1954 году перешёл на работу мастером в сталелитейный цех МТЗ.
Затем работал начальником участка, начальником сталелитейного цеха, руководил строительством литейного цеха № 2.
 В 1964 году назначен заместителем гендиректора МТЗ.
 1971—1982 гг. — директор Минского завода шестерен.
 1982—1993 гг. — генеральный директор Минского тракторного завода.

Депутат Верховного Совета СССР XI-го созыва 1984—1989 гг.

Делегат XIX конференции КПСС (28 июня — 1 июля 1988, Москва)

С 1993 года на пенсии.

Умер 25 июня 2017 года.

Награды 
 ордена Ленина.
 орден Октябрьской революции.
 орден Трудового Красного Знамени.
 орден Дружбы народов.
 Государственная премия СССР

Ссылки 
И. И. Кулешов

Персоналии:Минский тракторный завод